Anholt steht für:

 Anholt (Insel), eine dänische Insel im Kattegat
 Anholt, einen Ortsteil von Isselburg im Münsterland, Territorium einer Herrschaft im Heiligen Römischen Reich 
 Burg Anholt, eine Wasserburg im Ortsteil Anholt von Isselburg
 Offshore-Windpark Anholt, ein dänischer Windpark im Kattegat

Anholt ist der Familienname folgender Personen:
 Christien Anholt (* 1971), britischer Schauspieler
 Tony Anholt (1941–2002), britischer Schauspieler
Siehe auch:
 Aanholt